Koniowiec – dolina potoku Koniowiec w Małych Pieninach
 Koniowiec – las we wsi Pielgrzymowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice
 Koniowiec – potok, dopływ Grajcarka w Małych Pieninach